Президентские выборы 1952 года были проведены в Южной Корее 5 августа, в разгар Корейской войны. В отличие от выборов 1948 года, эти выборы были прямыми: президент избирался непосредственно избирателями. Победу одержал действующий президент Ли Сын Ман, который получил 74,6 % голосов избирателей. Явка избирателей составила 88,1 %.

Результаты выборов

Примечания 

1952 год в Республике Корея
Выборы 1952 года
Президентские выборы в Республике Корея
Август 1952 года